Села:
 Левків — Вінницька область, Крижопільський район
 Левків — Житомирська область, Житомирський район

Див. також
 Левкова